James Hawes ist der Name folgender Personen:
* James Hawes (Regisseur) (* 20. Jhd.), britischer Regisseur
 James Hawes (Schriftsteller) (* 1960), britischer Schriftsteller
 James Morrison Hawes (1824–1889), Brigadegeneral in der Armee der Konföderierten Staaten während des amerikanischen Bürgerkrieges